Клуге — фамилия:
 Клуге, Александр (род. 1932) — немецкий режиссёр, писатель, продюсер, один из идеологов «нового немецкого кино».
 Клуге, Аня (род. 1964) — немецкая гребчиха.
 Клуге, Владимир Иванович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 4 февраля 1917 (посмертно).
 Клуге, Константин Иванович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 3 ноября 1916.
 Клуге, Константин Константинович — французский художник.
 Клуге, Фридрих (1856—1926) — немецкий учёный, германист.

См. также 
 Клуген
 Клюге